Nun (Arabische letter)
Nun (beek), een beek op de Veluwe
Nun (Niger), een stroom in de Nigerdelta
Noen (mythologie), Egyptische mythologie de aanduiding voor het oerwater